Typologie je buď zobecňující vědecká metoda, která se pokouší setřídit vybrané jevy podle podobných znaků:

 Typologie (architektura) – třídí budovy podle funkce, která má vliv na jejich uspořádání. Slouží k výuce navrhování staveb. 
 Typologie (lesnictví) – využívá se k dlouhodobému plánování v hospodářské úpravě lesů a je podkladem pro jejich oceňování. 
 Typologie (lingvistika) – dělí různé typy jazyků podle různých hledisek. 
 Typologie (psychologie) – typy osobností podle temperamentu, podle hodnot nebo motivů, na základě kterých jedinec jedná v životě (viz Spranger), či podle jiných vnějších znaků. 
 Typologie (archeologie) – vědecká metoda relativního datování artefaktů

Nebo:
 Typologie (polygrafie) – polygrafická nauka o tiskovém písmu.

Související články 
 Typ
 Typizace

Vědecká metoda
Klasifikační systémy